Прутьевик () — род растений семейства .

Ранее род рассматривался в ранге секции () рода .

Ботаническое описание

Распространение 
Виды рода встречаются в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, а также в Африке.

Таксономия 
Род Прутьевик включает 107 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Котовниковые
Флора Азии
Флора Африки